Adam Ptaszyński – podpułkownik SB i WSW
 Bogdan Ptaszyński – chemik, dr hab., profesor Politechniki Łódzkiej
 Edward Ptaszyński – ksiądz dr, hubalczyk
 Feliks Ptaszyński – architekt, konserwator zabytków
 Józef Ptaszyński – harcmistrz, podporucznik
 Maciej Ptaszyński – major w powstaniu kościuszkowskim, rotmistrz
 Mieczysław Ptaszyński – reżyser filmowy
 Radosław Ptaszyński – historyk i politolog, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego